Batka Nepomuki János (1795-1874) orgonista, zeneszerző.
Batka János (1845–1917) városi levéltáros, művészéti kritikus.